Moab eller MOAB kan have flere betydninger.

 Moab - Det historiske navn for et tidligere kongedømme i det nuværende Jordan.
 Moab - Ifølge biblen Lots ældste søn og patriark i kongedømmet Moab
 Moab, Utah - En by i den amerikanske delstat Utah.
 "Moab", en sang af Conor Oberst fra albummet Conor Oberst

Bogstaverne "MOA" er på engelsk en ofte anvendt forkortelse for "Mother of All" ("Alle xx's moder") og MOAB er derfor også en anvendt forkortelse for bl.a.
 Massive Ordnance Air Blast bomb - En amerikansk konventional bombe også kaldet "Mother of All Bombs", der tidligere var den kraftigste konventionelle bombe (i dag muligvis overgået af en russisk konventionel bombe kaldet FOAB, Father Of All Bombs)
 Mother of All Battles - En betegnelse om den dengang forestående Golfkrig (1990-91) anvendt af Iraks diktator Saddam Hussein
 Mother Of All Burgers eller Mother Of All Burritos - Betegnelse for en (meget) stor servering af burger eller burrito på restauranter, typisk i USA.